Tochtermann ist:
 eine veraltete Bezeichnung für Schwiegersohn

Tochtermann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Tochtermann (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Albertine Tochtermann (1823–nach 1850), deutsche Opernsängerin
 Anuschka Tochtermann (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Erwin Tochtermann (* 1930), deutscher Journalist und Publizist
 Georg Tochtermann (1920–2013), deutscher Jurist und Politiker (SPD)
 Heinz Tochtermann (* 1956), deutscher Fußballspieler

 Maria Walburga Burgstaller Tochtermann (1770–nach 1810), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin, siehe 
 Peter Tochtermann (* 1975), deutscher Jurist
 Philipp Tochtermann (1774–1833), deutscher Opernsänger (Tenor), Schauspieler und Regisseur
 Werner Tochtermann (1934–2021), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Tochtermann (1912–1974), deutscher Arzt und Lyriker